Jméno a příjmení Jiří Just má více nositelů:

 Jiří Just * 1941 – český scenárista, dramaturg a příležitostný herec
 Jiří Just (historik) * 1973 – český historik zaměřený na církevní dějiny raného novověku
 Jiří Just (novinář) * 1983 – český politolog a rusista, zpravodaj žijící dlouhodobě v Moskvě